FC Kupiškis er en litauisk fodboldklub fra Kupiškis.

Holdets farver er sort og blå. Klubben har hjemmebane på Kupiškio central stadion (kapacitet 1.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Blå og sort (2019).

Nuværende trup 
Pr. 26. juni 2019.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Leonardo Iparraguirre (2018)
  Eduards Štrubo (2019)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook 
 Pirma lyga pirmalyga.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2017